Zkratka SDP může znamenat:

Organizace 
 SDP, Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR
 SDP ČR, Sdružení dopravních podniků ČR
 SdP, Sudetendeutsche Partei, Sudetoněmecká strana
 SdP, Sudetendeutscher Pressedienst
 Sosiaalidemokraattinen puolue, Social Democratic Party, sociálně demokratická strana v některých státech

Technika 
 SDP, Session Description Protocol – přenosový protokol (v informatice)
 SDP, Service Discovery Protocol – přenosový protokol (v informatice)
 střední dělicí pás na směrově rozdělených komunikacích

Ostatní 
 SDP, stará súdánská libra v letech 1957–2006
 SDP, Slovenský dopravní pas, univerzální dopravní karta pro autobusovou dopravu na Slovensku

Reference

Externí odkazy